Духовской:

Фамилия 
 Духовский (Духовской), Сергей Михайлович (1838—1901) — Приамурский и Туркестанский генерал-губернатор.
 Духовской, Антон Владимирович (род. 1967) — российский актёр и автор-исполнитель.
 Духовской, Михаил Васильевич (1849—1903) — специалист криминологии, уголовного права и общественный деятель.
 Духовской, Пётр Леонидович (род. 1976) — российский кинооператор.

Топонимы 
 Духовской — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края.